Veal ist der Familienname folgender Personen:

 Hayward Veal (1913–1968), australischer Maler
 Jennifer Veal (* 1991), englische Schauspielerin
 Kenny Veal (* 1989), US-amerikanischer Arena-Football-Spieler
 Kristen Veal (* 1981), australische Basketballspielerin 
 Reginald Veal (* 1963), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Veale